Akinyele – local government area dello stato di Oyo (Nigeria)
 Akinyele – rapper statunitense